OPG steht als Abkürzung für:

 Ontario Power Generation, ein börsennotiertes Energieversorgungsunternehmen, das sich vollständig im Besitz der Provinzregierung von Ontario befindet
 Orthopantomographie, ein Orthopantomogramm (oder umgangssprachlich OPG), ein ursprünglich von der Firma Palomex, Finnland eingeführtes und vom Hersteller so genanntes Verfahren einer dentalen Röntgenaufnahme
 Osteoprotegerin, ein Protein, das von Osteoblasten exprimiert wird und als Antagonist für RANKL die Knochenresorption hemmt
 Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach

OPG